Cuchilleja puede referirse a:
El nombre común de la planta Bupleurum fruticosum.
El nombre común de la planta Bupleurum fruticescens.
El nombre común de la planta '''''Bupleurum gibraltarium.